La tonne équivalent charbon est une unité de mesure de l’énergie (symbole tec).  correspond au pouvoir calorifique inférieur (pci) d’une tonne de charbon, et dépendait initialement du charbon de référence. Aujourd’hui, un tec vaut conventionnellement , soit . Cette unité est couramment utilisée dans l'industrie du charbon ; elle correspond à  =  et  = .

Notes et références

Article connexe 
 Tonne d'équivalent pétrole

Unité de mesure d'énergie
Unité non-SI
Charbon